Соревнования по бегу на 100 метров с барьерами у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 11 и 12 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в беге на 100 метров с барьерами являлась Даниэль Уильямс из Ямайки.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 4 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 40 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Действующая чемпионка мира Даниэль Уильямс сложила свои полномочия. В полуфинальном забеге она допустила серьёзный сбой на первом же барьере и так и не смогла догнать лидеров по дистанции, финишировав на пятом месте.

Финал 

Финал в беге на 100 метров с барьерами у женщин состоялся 12 августа 2017 года. Австралийка Салли Пирсон спустя шесть лет во второй раз в карьере стала чемпионкой мира. Несмотря на то, что половина участниц финала (4 из 8) представляли США, только 33-летняя Дон Харпер-Нельсон смогла выиграть медаль (серебряную). В очередной раз не смогла реализовать свой потенциал Кендра Харрисон: на чемпионате мира 2015 года она совершила фальстарт, в 2016-м году не прошла отбор на Олимпийские игры, хотя установила в сезоне мировой рекорд (12,20). Перед финалом в Лондоне она имела лучший результат в мире в 2017 году (12,28), но финишировала только на четвёртом месте.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике